Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času. Může ale také znamenat:

 Budoucnost (družstvo) – družstvo v Ostravě
 Budoucnost (politické hnutí) – české levicové politické hnutí